Corte Madera – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Marin
 Arroyo Corte Madera del Presidio – strumień w Kalifornii, w hrabstwie Marin
 Corte Madera Creek – strumień w Kalifornii, w hrabstwie Marin
 Corte Madera Creek – strumień w Kalifornii, w hrabstwie San Mateo

Zobacz też